Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1996 года проходил с 9 по 13 октября в швейцарском городе Лугано. Велогонщики соревновались в групповой и индивидуальной гонке у мужчин, женщин и юниоров в категории U-23.

Медалисты

Ссылки 
 1996 World Pro Road Championships bikeraceinfo.com
 1996 Road Cycling World Championships the-sports.org
 World Road Championships 9-13 October 1996 cyclingnews.com

Октябрь 1996 года
Спорт в Швейцарии в 1996 году
1996
Международные спортивные соревнования в Лугано
Велоспорт в Швейцарии
Чемпионаты мира в Швейцарии